La seguente voce riporta la cronistoria del Torino Football Club, società calcistica italiana con sede nella città di Torino.

Stagioni

Note 

Torino